Са́мченко — русская и украинская фамилия.

Известные носители 
 Самченко, Георгий Дмитриевич (Егор Самченко; 1940—2002) — русский советский поэт.
 Самченко, Максим Николаевич (род. 1979) — казахский футболист.
 Самченко, Яким (? — 1685) — запорожский казак.